Decimus Iunius Silanus war der Name folgender Personen:

* Decimus Iunius Silanus (Übersetzer), römischer Gelehrter und Kenner der punischen Sprache, Übersetzer des Mago ins Lateinische
 Decimus Iunius Silanus Manlianus, römischer Politiker und Prätor 141 v. Chr., Verwalter der Provinz Macedonia, dessen Adoptivsohn
 Decimus Iunius Silanus (Münzmeister), römischer Münzmeister 89 oder 88 v. Chr.
 Decimus Iunius Silanus (ca. 107 v. Chr. – ca. 60 v. Chr.), römischer Politiker und Konsul 62 v. Chr.
 Decimus Iunius Silanus (Liebhaber Iulias), Liebhaber von Augustus’ Enkelin Iulia, mit ihr 8 n. Chr. verbannt
 Decimus Iunius Silanus Torquatus (Konsul 53) (ca. 10 n. Chr. – 64 n. Chr.), römischer Politiker und Konsul 53 n. Chr.